Ківш — кругла відкрита посудина з ручкою для зачерпування води.
 Ківш — частина робочих органів деяких машин.
 Ківш — сталева або чавунна посудина для короткочасного зберігання, транспортування і розливання розплавлених металів, шлаків і штейнів.
 Ківш — міра об'єму сипких речовин.
 Ківш штукатурний — металева ємність, якою штукатури забирають розчин з ящика і накидують на поверхню. Має вигляд глибокої сковорідки, спорядженої дерев'яною ручкою.
 Ківш — те ж саме, що й кіш, пристосування у віялці, в жорнах, у млині для засипання зерна.

Див. також 
 Ківш із драконом (Мізероні)

Примітки